Eine tolle Nacht bzw. Tolle Nacht steht für:
 Eine tolle Nacht (Freund), Theaterposse von 1895 von Julius Freund (Schriftsteller)
 Eine tolle Nacht (1914), deutscher Stummfilm von Leo L. Lewin nach dem gleichnamigen Theaterstück 
 Eine tolle Nacht (1926), deutscher Stummfilm von Richard Oswald nach dem gleichnamigen Theaterstück
 Tolle Nacht (1943), deutscher Spielfilm von Theo Lingen
 Tolle Nacht (1957), deutscher Spielfilm von John Olden